Albano är ett suburbikariskt stift inom Romersk-katolska kyrkan. Stiftet består av sju orter i provinsen Rom. Albano Laziale ligger omkring 15 kilometer ifrån Rom, längs Via Appia.

Den senaste kardinalbiskopen var Angelo Sodano (1994–2022).

Suburbikariska stift